Folkers ist der Familienname folgender Personen:

 Cay Folkers (* 1942), deutscher Ökonom
 Claudia Folkers (* 1960), deutsche Politikerin (CDU)
 Gerd Folkers (* 1953), Schweizer pharmazeutischer Chemiker, von 2016 bis 2020 Präsident des Schweizerischen Wissenschaftsrates
 Horst Folkers (* 1945), deutscher Philosoph, Jurist und evangelischer Theologe
 Johann Ulrich Folkers (1887–1960), deutscher Geschichtsdidaktiker und Rassentheoretiker
 Karl August Folkers (1906–1997), US-amerikanischer Biochemiker

Siehe auch:
 Folkerts
 Volkers